Bargstedt (Holstein)
 Bargstedt (Nedersaksen)